

Cinema e televisione 
Going Home – film del 1871 con Robert Mitchum
Going Home – film del 1987 con Nicholas Campbell
Going Home – film del 2000 con Jason Robards e Clint Blacks

Letteratura 
Going Home – racconto per bambini di K. M. Peyton
Going Home – romanzo di Danielle Steel del 1973

Musica 
Going Home – gruppo musicale pop-punk statunitense
Going Home – album di Taj Mahal del 1980
Going Home – brano di Mark Knopfler del 1983
Going Home – album di Elvin Jones del 1992
Going Home – album dei The Blasters del 2004

Televisione 
Going Home – serie televisiva statunitense, il cui format ha ispirato Andata e ritorno
Si torna a casa (Going Home) – episodio della terza stagione di C'era una volta

Pagine correlate 
Goin' Home
Coming Home